3-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся 1—21 августа 1965 года в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 14 шахматистов, представлявших СССР, Югославию, Венгрию, Чехословакию, ГДР, Болгарию, Кубу и Польшу.

Как и в двух предыдущих турнирах, произошел дележ 1-го места. Перед последним туром единолично лидировал советский шахматист Е. А. Васюков. В последнем туре он сделал быструю ничью с А. Филиповичем, а венгерский мастер П. Дей одержал по заказу победу над А. Сыдором и догнал Васюкова в итоговой таблице. 3-е место завонял югослав М. Матулович, который в последнем туре не пошел на борьбу с С. Бжузкой, хотя возможная победа давала ему шанс на дележ 1-го места (ничья гарантировала Матуловичу 3-й приз вне зависимости от результата партии М. Уйтелки и Р. Громбчевского). Крайне неудачно сыграл один из победителей предыдущего мемориала Рубинштейна А. Филипович.

Турнирная таблица

Литература 
 Litmanowicz W., Giżycki J. Szachy od A do Z. — Warszawa, 1987. — T. 2. — S. 1051—1052. — ISBN 83-217-2745-X.

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Польше 
1965 год в шахматах
Спорт в Польше в 1965 году
Август 1965 года